Ке́па () — посёлок в составе Юшкозерского сельского поселения Калевальского национального района Республики Карелии.

Общие сведения 
 Находится недалеко от озера Ханьголуярви, в 54 км от районного центра посёлка Калевала (только автомобильное сообщение).

На территории посёлка располагался лесопункт. Работает ФАП, Дом культуры, библиотека, есть средняя школа, детский сад.

В 2002 году Кепской средней школе присвоено имя карельского писателя Ортьё Степанова. Писатель родился в деревне Хайколя, неподалёку от Кепы. 13 июля 2002 года в честь писателя в школе посёлка установлена мемориальная доска.

Памятники истории 
В посёлке находится памятник истории — братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. В братской могиле захоронены 32 воина 54-й и 367-й стрелковых дивизий 26-й армии Карельского фронта. На могиле установлена скульптура воина с автоматом на груди.

Памятники природы 
В 15 км на восток от посёлка расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Заповедное площадью 1361,0 га, ценный ягодник клюквы и морошки.

Население 
Численность населения в 1989 году составляла 751 человек.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 52 — 464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Калевальского района